Mnasítim (en llatí Mnasitimus, en grec antic ) fou un artista i escultor de l'illa de Rodes conegut per inscripcions descobertes al  a l'acròpoli de Lindos, en una de les quals hi diu que Mnasítim, fill de Telesó va fer una estàtua de bronze d'Onòmast, a Lindos, i que Mnasítim i Telesó van fer una estàtua de bronze de Cal·lícrates de Leòntion. Se suposa que el Mnasítim de les dues inscripcions era la mateixa persona, i que probablement el primer Telesó era el seu pare, i el segon el seu fill.

Un Mnasítim que apareix en una inscripció que diu  probablement seria un personatge diferent, potser el pintor de nom Mnasítim mencionat per Plini el Vell.

Referències 

Escultors rodis